Ahlburg ist der Familienname von:
 Heinrich Ahlburg (1816–1874), deutscher Baubeamter, Architekt und Hochschullehrer
 Hermann Ahlburg (1850–1878), deutscher Biologe in Japan
 Johannes Ahlburg (1883–1919), deutscher Geologe

Siehe auch
 Ahlsburg
 Alburg (Begriffsklärung)
 Alburgh